Becsületrend
 Becsületrend (Franciaország)
 Becsületrend (Oroszország)
 Becsületrend (Fülöp-szigetek) 
 Becsületrend (Görögország)
 Becsületrend (Szovjetunió), vagy Méltóság-érdemrend (Orgyen Znak Pocsjota, 1988 előtt Znak Pocsjota)